Harbour Plaza Hotels and Resorts (также известна как Harbour Plaza Hotel Management) — крупная гонконгская гостиничная сеть, входящая в состав Cheung Kong Property Holdings (оператор недвижимости, родственный CK Hutchison Holdings — обе компании принадлежат гонконгскому миллиардеру Ли Кашину). Штаб-квартира расположена в офисной башне Two Harbourfront в округе Коулун-Сити. Harbour Plaza Hotels and Resorts основана в 1997 году как совместное предприятие компаний Hutchison Whampoa и Cheung Kong Group.

Структура 
Harbour Plaza Hotels and Resorts управляет следующими отелями:
 Harbour Grand Hong Kong (Гонконг)
 Harbour Grand Kowloon (Гонконг)
 Harbour Plaza Metropolis (Гонконг)
 Harbour Plaza North Point (Гонконг)
 Harbour Plaza Resort City (Гонконг)
 Harbour Plaza 8 Degrees (Гонконг)
 The Kowloon Hotel (Гонконг)
 Kowloon Harbourfront Hotel (Гонконг)
 Rambler Garden Hotel (Гонконг)
 Rambler Oasis Hotel (Гонконг)
 Harbour Plaza Chongqing (Чунцин)
 Grand Lucayan Beach and Golf Resort (Багамы)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Harbour Plaza Hotels & Resorts

Компании Гонконга
Гостиничные сети Гонконга